Арборио () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Верчелли.

Население составляет 961 человек (2008 г.), плотность населения составляет 42 чел./км². Занимает площадь 23 км². Почтовый индекс — 13031. Телефонный код — 0161.

Покровителем коммуны почитается святитель Мартин Турский, празднование 11 ноября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики